Иван Герджиков може да се отнася за:

 Иван Герджиков (1844 – 1912) – български финансист и политик;
 Иван Герджиков (1945 – 2015) – български психиатър.